Creamer ist der Familienname folgender Personen:

 David S. Creamer (1858–1946), US-amerikanischer Politiker
 Henry Creamer (1879–1930), US-amerikanischer Songwriter
 Paula Creamer (* 1986), US-amerikanische Golfspielerin
 Peter Creamer (* 1953), englischer Fußballspieler
 Robert Creamer (1922–2012), US-amerikanischer Sportjournalist
 Thomas J. Creamer (1843–1914), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Timothy John Creamer (* 1959), US-amerikanischer Astronaut 

Siehe auch:

 Cramer
 Cremer